Pant kan syfta på:

 Pant (rätt) – egendom som ställs som säkerhet för en fordran
 Pant (förpackning) – rätten att erhålla ekonomisk kompensation vid återlämning av förpackningen

Orter 
 Pant, Denbighshire – en ort i Powys, Wales
 Pant, England – en ort i Shropshire, England
 Pant, Flintshire – en ort i Flintshire, Wales
 Pant, Gwynedd – en ort i Gwynedd, Wales
 Pant, Merthyr Tydfil – en ort och community i Merthyr Tydfil, Wales
 Pant, Powys – en ort i Powys, Wales
 Pant, Wrexham – en ort i Wrexham (kommun), Wales